Савадого () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Савадого, Абубакар (род. 1989) — футболист из Буркина-Фасо, вратарь.
 Савадого, Амината (род. 1993) — латышская певица, автор песен, участница музыкального конкурса «Евровидение-2015», занявшая 6-ое место.
 Савадого, Якуба — фермер из Буркина-Фасо, новатор сельского хозяйства, сумевший методами традиционной африканской агрономии успешно бороться с опустыниванием и засухой в своём регионе.